Picus guerini, "svartnackad gråspett", är en asiatisk fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar. Den betraktas oftast som underart till gråspett (Picus canus),

Utseende och läten 
Denna 28-33 cm långa fågel är liksom sin nära släkting gråspetten en mestadels grön hackspett med grått huvud. Den skiljer sig från gråspetten genom mer rött på hjässan, svart istället för grå nacke (därav det engelska namnet black-necked woodpecker) och mörkare grön ovansida. Den likaledes närbesläktade arten Picus dedemi, även den vanligen behandlad som en del av gråspetten, är bronsröd på ovansidan och bröstet, röd istället för gulbrön på övergumpen och bronssvart på buk och undergump (guerini är grön). Bland lätena hörs enkla "kik" och längre "keek, kak-kak-kak-kak".

Utbredning och systematik 
Arten delas in i åtta underarter med följande utbredning:
 Picus guerini sanguiniceps E. C. S. Baker, 1926 – nordöstra Pakistan, norra Indien och västligaste Nepal
 Picus guerini hessei Gyldenstolpe, 1916 – Nepal och nordöstra Indien till Myanmar, sydligaste Kina (södra Yunnan) och det mesta av Thailand till Vietnam
 Picus guerini guerini (Malherbe, 1849) – östra Kina (centrala Sichuan och Shaanxi till Shandong och Zhejiang)
 Picus guerini kogo (Bianchi, 1906) – centrala Kina från Qinghai österut till Shanxi och söderut till Sichuan
 Picus guerini sordidior (Rippon, 1906) – sydöstra Tibet till västra Sichuan och söderut till nordöstra Myanmar och Yunnan
 Picus guerini sobrinus J. L. Peters, 1948 – nordöstra Vietnam och sydöstra Kuna (Guangxi österut till Fujian)
 Picus guerini tancolo (Gould, 1863) – Taiwan och Hainan
 Picus guerini robinsoni (Ogilvie-Grant, 1906) – bergstrakter på centrala Malackahalvön (Gunung Tahan and Cameron Highlands)

Fågeln behandlas traditionellt som en del av den nordligare gråspetten (P. canus) men urskiljs liksom "sumatragråspett" (Picus dememi) sedan 2014 av IUCN och Birdlife International som egen art på basis av tydliga skillnader i utseende och läte.

Levnadssätt 
Fågeln påträffas i öppna bergsbelägna löv- och barrskog på mellan 900 och 2600 meters höjd. Födan består huvudsakligen av myror och termiter, men även andra insekter. Fågeln häckar mellan april och juni. Den hackar ut ett bohål i ett träd, vanligen mellan 1,5 och åtta meter ovan mark. Arten är stannfågel.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal till följd av habitatdegradering och fragmentering, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar därför arten som livskraftig (LC).

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn hedrar Félix Édouard Guérin (1799-1874, adopterad Guérin-Méneville 1836), fransk naturforskare, entomolog och samlare av specimen.

Noter

Externa länkar 

 Bilder och filmer på Internet Bird Collection

Hackspettar
Fåglar i palearktiska regionen
Fåglar i orientaliska regionen
Picus